Otterswang heißen folgende Orte in Baden-Württemberg:

 Otterswang (Bad Schussenried), Stadtteil von Bad Schussenried im Landkreis Biberach
 Otterswang (Pfullendorf), Stadtteil von Pfullendorf im Landkreis Sigmaringen